Алексей Яковлевич Потёмкин (1741—1810) — генерал-майор, егермейстер, тайный советник из рода Потёмкиных.

Биография 
Алексей Потёмкин родился в 1741 году, происходил из дворян Смоленской губернии, сын статского советника Якова Васильевича Потёмкина от брака с Дарьей Яковлевной Повало-Швейковской; дальний родственник светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Таврического.

Получил домашнее образование и в 1761 году был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк, в 1777 году произведён в капитаны и в 1778 году получил чин бригадира. Впоследствии служил при дворе, с 1792 года был унтер-егермерстером и 1793 году получил чин генерал-майора.

При восшествии на престол императора Павла I был награждён орденом Святой Анны 1-й степени и пожалован в звание егермейстера с переименованием в тайные советники. 6 декабря 1798 года по прошению уволен от службы.Состоял в браке с Анной Богдановной, урождённой княжной Друцкой-Соколинской, их дети:
 Екатерина (1779—02.03.1797); в 1797 году окончила Императорское воспитательное общество (8-й выпуск), умерла от чахотки.
 Иван (1780—02.10.1849) — дипломат, тайный советник, посланник в Баварии, Нидерландах и Риме. Скончался от «гнилой лихорадке» в Неаполе, похоронен там же на Английском кладбище;
 Яков (1782—1831) — генерал-лейтенант, Киевский, Волынский и Подольский генерал-губернатор;
 Павел (1786—до 1815);
 Софья (1792—09.05.1796) 
От императора Павла I ему были даны значительные имения в Тамбовской губернии.

Алексей Яковлевич Потёмкин скончался 30 мая 1810 года.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Том I. СПб., 1886
 Федорченко В. И. Двор российских императоров. Красноярск—М., 2004

Алексей Яковлевич
Генерал-майоры (Российская империя)
Тайные советники
Егермейстеры (Российская империя)
Преображенцы